

Patronyme 

 Charles de Bouillé (1816-1889), député de la Nièvre (1871-1876), puis sénateur ;
 Étienne Bouillé (1858-1933), peintre français ;
 François Claude de Bouillé (1739-1800), militaire français cité notamment dans La Marseillaise ;
 Louis de Bouillé (1769-1850), fils du précédent, général français ;
 René de Bouillé (?-1625), militaire français, chevalier des deux Ordres du roi, capitaine de cent hommes d'armes, Conseiller d'État et privé ;
 René de Bouillé (?-1853), historien français ;
 Roger de Bouillé (1819-1906), dit Jam, pyrénéiste et illustrateur
 James Bouillé (1894-1945), animateur de l'Art breton, architecte français.
 Marie-Odile Bouillé (1950-), femme politique française.
 Famille Goupil de Bouillé

Toponyme 

 Bouillé, ancienne commune française de la Vendée, auj. intégrée à Bouillé-Courdault ;
 Bouillé-Ménard, commune française de Maine-et-Loire
 Château de Bouillé à Torcé-Viviers-en-Charnie (Mayenne).